Церковь Софии Премудрости Божией в Савине — православный храм в заволжской части Ярославля, в посёлке Савино. Расположен на левом берегу реки Волги.

История 

Храм в селе Савино был построен в 1766 году на средства прихожан на месте деревянной церкви.

В 1937 году храм был закрыт советскими властями, настоятель протоиерей Аполос арестован. Венчания были сломаны, колокольня разрушена, в церкви разместили магазин. В 1957 году село Савино было включено в черту города.

В 1990-х храм возвращён верующим. Службы были возобновлены 12 июля 2002 года. В 2010-х восстановлена колокольня и ограда.

Архитектурное оформление 
Одноглавый четверик с трапезной с южным приделом и столпообразной шатровой колокольней.

Примечания 

Храмы, построенные в 1766 году в России
Храмы Ярославля
Ярославль
Ярославль
Ярославль
Ярославль